Jméno a příjmení Jan Skácel má více nositelů:

 Jan Skácel (1922–1989) – moravský básník
 Jan Skácel (politik) (1934–2018) – český politik, 1. místopředseda Národní strany
 Jan Bernardin Skácel (1884–1959) – český katolický kněz, zakladatel Díla blažené Zdislavy